Pectoralis (Adjektiv von ) ist Namensteil für:

Anatomie (Musculus pectoralis, „Brustmuskel“):
 die beiden Brustmuskeln des Menschen:
 kleiner Brustmuskel, Musculus pectoralis minor
 großer Brustmuskel, Musculus pectoralis major
 die Brustmuskeln bei Haussäugetieren:
 oberflächliche Brustmuskeln, Musculi pectorales superficiales, mit:
 absteigender Brustmuskel (Musculus pectoralis descendens)
 querverlaufender Brustmuskel (Musculus pectoralis transversus)
 tiefer (oder aufsteigender) Brustmuskel, Musculus pectoralis profundus (Syn. Musculus pectoralis ascendens)
 die Brustnerven, siehe Nervus pectoralis

Altertumswissenschaft:
 Fascia pectoralis, Brustbinde in der Antike

Zoologie:
 Dallia pectoralis, eine Fischart in Alaska, den Inseln des Beringmeers
 Nematistius pectoralis, eine Fischart im Pazifik
 Trichogaster pectoralis (Schaufelfadenfisch), eine in Südostasien beliebte Speisefischart
 Leucorrhinia pectoralis (Große Moosjungfer), eine Libellenart
 Heteromunia pectoralis (Weißbrustnonne), eine Vogelart in Australien
 Hylophilus pectoralis (Aschkopfvireo), eine Vogelart in Südamerika